Дмитрий Иванович Иванов:
 Иванов, Дмитрий Иванович (1782 — после 1810) — российский художник.
 Иванов, Дмитрий Иванович (1926—1995) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Иванов, Дмитрий Иванович (1930—2005) — советский военный связист, генерал-майор.